Вільжено́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 220,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільженон на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільженон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільженон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільженон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільженон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер